Principles of Economics kan avse: 

Principles of Economics (Menger) (1871) av Carl Menger
Principles of Economics (Marshall) (1890) av Alfred Marshall
Principles of Economics (Mankiw) (2008) av N. Gregory Mankiw